Big Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Falls (Minnesota), im Koochiching County
 Big Falls (Wisconsin), im Waupaca County
 Big Falls (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin

Big Falls ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Big Falls Creek, im Greenville County, South Carolina

Big Falls ist der Name des Ortes in Belize:
 Big Falls (Belize), im Toledo District